Еле́на Андре́евна Ю́рина — российский -русист, лексикограф, доктор филологических наук (2007), профессор кафедры русского языка Томского государственного университета, представитель томской диалектологической школы, специалист в области семантики и теории метафоры.

Биография 
Родилась 10 сентября 1970 г., в Рубцовске Алтайского края. Отец, Андрей Андреевич Беккер (1928—1998), инженер, работал директором нескольких крупных заводов по производству подшипников, в том числе ГПЗ-5 в Томске (1981—1986). Мать, Валентина Андреевна Бирюкова (1932—2011), учитель математики, ветеран труда, имеет почетные звания «мастер педагогического труда», «старший учитель».

С пяти лет ходила в специализированную музыкальную школу при консерватории по классу фортепиано. В 14 лет освоила гитару. В 1987 году с золотой медалью окончила среднюю школу № 13 в Томске и поступила на филологический факультет Томского государственного университета (ТГУ).

В студенческие годы начала активно заниматься научно-исследовательской работой, принимала участие в научных конференциях. В 1992 году с отличием окончила университет, защитив дипломную работу по теме «Образность как лексическая категория» (научный руководитель — профессор О. И. Блинова) по специальности «русский язык и литература» с квалификацией «филолог, преподаватель русского языка и литературы».

С 1992 г. обучалась в аспирантуре на кафедре русского языка ТГУ. 7 декабря 1994 года досрочно защитила кандидатскую диссертацию по теме «Образность как лексическая категория» в диссертационном совете ТГУ (научный руководитель — профессор О. И. Блинова, официальные оппоненты профессор Н. С. Болотнова, доцент Э. В. Васильева). Утверждена ВАК 17 февраля 1995 г.

С 2002 года проходила обучение в докторантуре ТГУ. Во время работы над докторской диссертацией написала около 30 стихотворений и 15 песен, к которым написана аранжировка. 19 октября 2006 года защитила докторскую диссертацию «Комплексное исследование образной лексики русского языка» по специальности русский язык (научный консультант —  О. И. Блинова, официальные оппоненты — З. И. Резанова, А. Н. Ростова и М. Э. Рут). Утверждена ВАК 19 мая 2007 г. Стала самым молодым профессором и доктором наук среди лингвистов ТГУ.

Работала в Томском государственном университете: преподаватель латинского языка на кафедре общего, славяно-русского языкознания и классической филологии (1993—1994); старший преподаватель (1994—1998), доцент (1998—2006), профессор (c 2006) кафедры русского языка филологического факультета ТГУ; доцент (1997—2006), профессор (2006—2012) кафедры иностранных языков Международного факультета управления; а также заместитель декана филологического факультета ТГУ по работе с иностранными студентами (1996—1998), по учебной работе (1997—2001).

По совместительству преподавала в Томском политехническом университете (ТПУ): доцент кафедры русского языка и литературы (2003—2004), профессор кафедры русского языка как иностранного Института международного образования и языковой коммуникации (2008—2017).

В настоящее время работает в должности профессора кафедры русского языка филологического факультета ТГУ, профессора кафедры общего и русского языкознания филологического факультета Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

Семья 
В первом браке была замужем за Максимом Петровичем Юриным, сын — Алексей, 1992 г.р., выпускник факультета психологии ТГУ по специальности «Управление персоналом». Работает риэлтором. В настоящее время замужем за Боткиным Игорем Константиновичем, врачом скэнар-терапевтом; дети — сын Владимир, 2006 г.р., ученик гимназии № 13 г. Томска, дочь Полина, 2014 г.р., Елизавета, 2016 г.р.

Педагогическая деятельность

Читаемые курсы 
Бакалавриат: «Морфология современного русского языка», «Теоретическая морфология», «Словообразование современного русского языка», «Стилистика современного русского языка», «Теоретическая стилистика», «Русский язык и культура речи».

Магистратура: «Виды речевой деятельности в методике РКИ», «Формирование лингвострановедческой компетенции в методике РКИ», «Основные принципы, средства и способы обучения в методике РКИ», «Формы работы на уроке РКИ», «Лингвосемиотика», «Контрастивная лексикология и лексикография».

Разработанные курсы 
«Морфология современного русского языка», «Словообразование современного русского языка», «Русский язык и культура речи для нефилологов» (факультеты информатики и психологии ТГУ), «Русская диалектология», «Орфография современного русского языка», «Русский язык как иностранный» для иностранных студентов, аспирантов, стажеров.

Электронные курсы 
Массовый открытый on-line курс «Читаем русскую классику вместе. М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита». Размещен на платформе «Coursera» (свидетельство о регистрации электронного ресурса № 21989 от 7 июля 2016).

Преподавание русского языка как иностранного 
Опыт преподавания русского языка как иностранного связан с работой в различных программах и проектах: руководитель томской учебной программы в рамках летней школы «Россия как она есть», организованной институтом «Virtus» (Нью-Йорк, США) для американских студентов и аспирантов при филологическом факультете ТГУ (1995—1998); преподаватель в летних школах интенсивного изучения русского языка для американских студентов и аспирантов университета штата Огайо США при факультете иностранных языков ТГУ (1999—2010); преподаватель русского языка как иностранного в университете Л’Ориентале (Неаполь, Италия) (март — апрель 2009); преподаватель русского языка как иностранного в летней школе интенсивного изучения русского языка для американских студентов и аспирантов, организованной в рамках программы «Critical languages» (Стоуни-Брук, США) (2013).

Преподавание русского языка 
Елена Андреевна была лектором на курсах повышения квалификации работников образования при Томском институте повышения квалификации работников образования, при Институте дистанционного образования ТГУ (с 1999 г. в разное время).

Долгие годы сотрудничает с научно-педагогическим коллективом Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова (г. Кокшетау, Казахстан): приглашенный лектор в Кокшетауском государственном университете им. Ш. Уалиханова (2010—2013); вела различные курсы в качестве приглашенного лектора, была членом диссертационного совета, научный консультант PhD-докторантов (Темирова Ж. Г., Мукашева А. О.) (2017 — наст. вр.). Курсы: «Проблемы когнитивной семантики», «Образный язык: подходы и методы исследования», «Методика преподавания РКИ».

В рамках сотрудничества с общеобразовательными учреждениями, преподавала русский язык в Северской гимназии (г. Северск), спецкурсы по подготовке к ЕГЭ, руководила проектными и исследовательскими работами старшеклассников (1999—2007).

Научная деятельность 
Автор более 140 научных публикаций, в их числе монографии, учебно-методических пособия, словари, статьи в рецензируемых журналах, статьи в зарубежных изданиях.

Научная деятельность связана с лексикологией, русской диалектологией, лингвокультурологией, теорией метафоры, теорией языковой образности, когнитивной семантикой, языковой коммуникацией, корпусной лингвистикой. Результаты научно-исследовательской деятельности следующие:

 Разработана теоретическая модель и методология описания образного лексико-фразеологического поля как репрезентанта определённого концептуального фрагмента образного строя языка.
 Разработана и реализована на практике концепция лингвокультурологического словаря, моделирующего концептуальный фрагмент образной системы языка на материале русской пищевой метафоры.
 Разработана теоретическая концепция и методология исследования межъязыковой образности как лингвокогнитивной категории, присущей метаязыковому сознанию билингва и объективированной в процессах межъязыковой коммуникации.
 Исследованы когнитивная структура, прагматический потенциал, культурологическая специфика ряда метафорических моделей в рамках пищевой метафоры, представлено их описание.
 Разработана методика лингвистической диагностики корпоративной культуры, предполагающая контент-анализ текстов корпоративного дискурса.
 Разработана концепция полиязычного электронного словаря метафор на материале русского, английского и итальянского языков.

Томская диалектологическая школа 
Е. А. Юрина — представитель Томской лингвистической (диалектологической) школы, включенной в перечень Ведущих научных школ России. Ученица профессора, академика МАН ВШ Ольги Иосифовны Блиновой.

Научно-педагогический коллектив ТДШ, удостоенный в 1997 г. Государственной премии РФ в области науки и техники, осуществляет комплексное исследование говоров Среднего Приобья с 1946 г. по настоящее время. Разрабатываются структурно-семантический, когнитивный, коммуникативно-прагматический, лингвоперсонологический, лингвокультурологический и лексикографический аспекты анализа русского литературного языка и русских старожильческих говоров Сибири. За весь период существования Школы коллективами авторов было создано более 50 томов словарей разного типа.

Текущие проекты 
«Образная система русского языка в полидискурсивном пространстве современных коммуникаций», поддержанный Российским Научным Фондом (грант № 18-18-00194 от 16.04.2018 г.).

В рамках проекта (2018—2020) исследуются особенности образной системы русского языка на фоне соотносительных лингвокультурных феноменов — вербально выраженных образов, символов, метафор в родственных (польском, итальянском, английском) и неродственных (турецком, китайском, казахском) языках. В рамках проекта создается электронный «Полиязычный словарь метафор», концепция которого нацелена на решение задачи системного словарного описания языковых единиц с метафорической семантикой в нескольких языках с возможностью установления соотносительных по значению и образной мотивации слов и выражений; выявления универсальных и национально-специфических аспектов разных национально-языковых образных систем и метафорических фрагментов картин мира.

В составе коллектива под руководством Е. А. Юриной — молодые кандидаты наук (А. В. Балдова, М. В. Грекова), аспиранты (О. В. Авраменко, Н. С. Гнездилова, Джорджия Помаролли, Чжу Чжисюе), студенты (В. Гладкая, Д. Панышева, У. Ромазанова), а также опытные исследователи — доцент, преподаватель турецкого языка Гексел Шенкал и профессор кафедры английской филологии ТГУ И. В. Новицкая.

Повышение квалификации 
 2000 г. в Межотраслевом региональном центре повышения квалификации и подготовки кадров в Новосибирском государственном техническом университете по программе «Методика преподавания русского языка как иностранного» (72 ч.).
 2002 г. в Московском педагогическом государственном университете на кафедре русского языка по теме «Многоаспектное исследование образной лексики русского языка». Научный консультант проф. Ю. П. Солодуб.
 2003 г. в Московском государственном университете на кафедре русского языка по теме «Комплексное исследование образных средств языка». Научный консультант проф. Л. О. Чернейко.
 2007 г. в Томском государственном университете по программе «Инновационные технологии и новые направления в сфере преподавания филологических наук» (72 ч.).
 2007 г. в семинаре повышения квалификации «Риторическая компетенция как фактор повышения конкурентного преимущества выпускника высшей школы».
 2007 г. в семинаре повышения квалификации «Проблемы теоретической и прикладной лингвистики».
 2009 г. в университете Л’Ориентале (Неаполь, Италия) по методике преподавания русского языка как иностранного.
 2010 г. в семинаре повышения квалификации «Современный дискурс-анализ: лингвистический и литературоведческий подходы» (24 ч.).
 2010 г. в семинаре повышения квалификации «Социокультурные процессы и их отражение в языке» (32 ч.).
 2012 г. в Кемеровском государственном университете по специализации «Теоретические и прикладные проблемы современной лингвистики» (108 ч.).
 2012 г. в Томском государственном университете по программе «Теория и методы социокультурной парадигмы языкознания» (20 ч.).
 2013 г. в Томском государственном университете по программе «Развитие лингвистических компетенций преподавателя как условие реализации ФГОС и развития международной деятельности вуза» (72 ч.).
 2013 г. в Томском государственном университете «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в иноязычной аудитории: опыт европейских университетов» (46 ч.).
 2014 г. в Томском государственном университете по программе «Теоретическая и прикладная лингвистика: современные исследования» (34 ч.).
 2014—2015 гг. участие в программе «Кадровый резерв ТГУ», приказ № 851/ОД от 24.11.2014 г., в рамках которой участвовала в стратегических сессиях Московской Школы управления «Сколково» и прошла повышение квалификации по программам: «Исследовательская и инновационная повестка университета» (44 ч.); «Позиционирование и самоидентификация» (44 ч.); «Человеческий капитал» (44 ч.).
 2015 г. в Томском государственном университете по программе «Массовые открытые онлайн-курсы: разработка, продвижение, применение» (24 ч.).
 2015 г. в языковой школе «Английский пациент» по программе «General English» (228 ч.).
 2015 г. в Кемеровском государственном университете по программе «Методика и методология лингвистического и литературоведческого анализа и преподавания лингвистических и литературоведческих курсов» (108 ч.). 19. 2017 г. в Томском государственном университете по программе «Основы управления проектами» (72 ч.).
 2019 г. в Белгородском государственном университет по программе «Актуальные вопросы филологии» (36 ч.).

Гранты 
За весь период научно-педагогической деятельности получено 17 грантов, была руководителем 10 грантов.

 Грант МОПО (номера нет) «Словарь образных слов и выражений народного говора», 1993 г. (Исполнитель).
 Грант РГНФ № 98-04-00041 а/Т «Томские областные словари как отражение народной речевой и духовной культуры», 1998—2000 гг. (Исполнитель).
 Грант на поездку Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) по программе «Высшее образование» #НАТ 116, 2001 г. Поездка в г. Москву на международный конгресс исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность», 16-19 марта 2001 г.
 Грант Минобразования РФ «Комплексное многоаспектное исследование сибирского говора». Проект ГОО-1. 6-456, 2001—2002 гг. (Исполнитель).
 Грант на поездку Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) в рамках мегапроекта «Развитие образования в России» # НАТ 198. Поездка в г. Киев (Украина) для участия в международной конференции «В. И. Даль и современные филологические исследования», 16 февраля — 27 февраля 2002 г.
 Грант Минобразования РФ на проведение молодыми учеными научных исследований в ведущих научно-педагогических коллективах высших учебных заведений и научных организаций № РД 02-3.17-24. «Многоаспектное исследование образной лексики русского языка», 2002—2003 гг. (Руководитель).
 Грант на стажировку в Московском педагогическом государственном университете по программе «Информационное обеспечение подготовки докторской диссертации по теме „Комплексное многоаспектное исследование образной лексики русского языка“», 1-31 октября 2002. Конкурс Федеральной целевой программы «Интеграция науки и высшего образования России на 2002—2006 годы» по направлению 1.2 «Использование потенциала ведущих научных центров страны для стажировки молодых исследователей, аспирантов и докторантов высших учебных заведений».
 Грант Президента РФ для поддержки ведущих научных школ. № НШ 1736. 2003. 6, 2003—2005 гг. (Исполнитель).
 Грант РГНФ № 03-04-00-427 а/Т «Томская диалектологическая школа и её вклад в теорию русистики», 2003—2004 гг. (Исполнитель).
 Грант АНО ИНО-Центра в рамках программы «Межрегиональные исследования в общественных науках» совместно с Министерством образования Российской Федерации, Институтом перспективных российских исследований им. Кеннана (США) при участии Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США), Фондом Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США). № КИ 033-2-02. Проект «Образный строй языка как фактор формирования культурно-исторического сознания (на материале описания ассоциативно- образных семантических полей русского языка)». (Руководитель).
 Грант Президента РФ для поддержки молодых ученых — докторов наук МД-423.2007.6 «Образный строй русского языка», 2007—2008 гг. (руководитель).
 Грант РФФИ «Мобильность молодых ученых» № 10-06-90749-моб_ст. Научная работа российского молодого ученого О. В. Рудневой, преподавателя из Сургутского государственного педагогического университета, г. Сургут, в Томском государственном университете, г. Томск, по теме «Роль образных средств языка в концептуализации индивидуально-авторской картины мира И. А. Бунина», июль — ноябрь 2010 г. (Руководитель).
 Грант РФФИ «Мобильность молодых ученых СНГ» № 11-06-90902-моб_снг_ст. Научная работа Калкабековой (Аманжоловой) Джеммы Болатовны из Казахстана, Кокшетауский государственный университет, г. Кокшетау, в Томском государственном университете, г. Томск, по теме «Метафора персонификации в публицистическом дискурсе», апрель — май 2011 г.
 Грант (гос. заказ) Министерства образования и науки Республики Казахстан по теме «Национально-культурные доминанты казахского этноса в аспекте межъязыкового и межкультурного взаимодействия», 2012—2014 гг. (Исполнитель).
 Грант РГНФ 14-04-00207 а — «Русская пищевая традиция в зеркале языковых образов: лингвокультурологическое и лексикографическое описание», 2014—2016 гг. (Руководитель).
 Грант по Программе повышения конкурентоспособности ТГУ, научный проект № 8.1.31.2017 «Лексикографическая параметризация образной системы языка», 2017 г. (Руководитель).
 Грант РНФ № 18-18-00194 «Образная система русского языка в полидискурсивном пространстве современных коммуникаций», 2018—2020 гг. (Руководитель).

Ученики

Кандидаты филологических наук 
 Шерина Евгения Алексеевна, тема диссертации «Национально-культурная специфика образной лексики русского языка (на материале собственно образных слов, характеризующих человека)», специальность 10.02.01 — Русский язык, дата защиты 8.12.2010, официальные оппоненты: проф. П. А. Катышев, доц. С. Б. Велединская.
 Капелюшник Евгения Владимировна, тема диссертации «Кулинарный код культуры в семантике образных средств языка», специальность 10.02.01 — Русский язык, дата защиты 21.03.2012, официальные оппоненты проф. З. И. Резанова, доц. О. А. Новоселова.
 Казакова Наталья Николаевна, тема диссертации «Лексическая образность по данным психолингвистического эксперимента», специальность 10.02.01 — Русский язык, дата защиты 17.12.2014, официальные оппоненты: проф. П. А. Катышев, проф. А. С. Савенко.
 Балдова Анастасия Вячеславовна, тема диссертации «Миромоделирующая и аксиологическая функции пищевой метафоры в русском языке», специальность 10.02.01 — Русский язык, дата защиты 21.12.2016, официальные оппоненты проф. А. Г. Антипов, доц. Е. Г. Басалаева.
 Шенкал Гексель, тема диссертации «Образная лексика и фразеология русского языка в аспекте межъязыковой и межкультурной эквивалентности», специальности 10.02.01 — Русский язык, 10.02.20 — Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, дата защиты 29.03.2017, официальные оппоненты проф. О. В. Орлова, доц. В. А. Разумовская.
 Грекова Марина Владимировна, тема диссертации "Лексикографическая параметризация общеязыковой образной системы в «Словаре русской пищевой метафоры», специальность 10.02.01 — Русский язык, дата защиты 20.12. 2017, официальные оппоненты проф. О. В. Фельде, доц. А. С. Савенко.
 Живаго Наталья Александровна, тема диссертации «Метафоризация процессов гастрономической деятельности в русском языке», специальность 10.02.01 — Русский язык, дата защиты 20.06.2018, официальные оппоненты проф. Е. В. Купчик, доц. И. И. Баранчеева.

Награды

Премии 
 Премия ТГУ за лучшую научную работу молодых ученых за цикл статей «Образность как лексическая категория» по гуманитарным наукам (1993).
 Премия ТГУ за лучшую научную работу молодых ученых за цикл статей «Категория образности в языке и речи» по гуманитарным наукам (1996).
 Премия ТГУ за лучшую научную работу молодых ученых за цикл статей «Комплексное исследование образной лексики русского языка» по гуманитарным наукам (2001).
 Премия Томской области в сфере образования и науки среди молодых ученых (1998). Премия Томской области в сфере образования и науки среди научно-педагогических коллективов, в составе томской диалектологической школы ТГУ (2003).
 Премия Томской области в сфере образования и науки среди научно-педагогических коллективов, в составе научно-педагогического коллектива кафедры русского языка как иностранного ТПУ (2015).

Благодарственные письма 
 Благодарственное письмо ректора Томского государственного университета за высокие достижения в научно-педагогической деятельности по итогам Конкурса квалификационных работ по специализации «Русский язык как иностранный» (2005).
 Благодарственное письмо декана Международного факультета управления ТГУ за сотрудничество и помощь в развитии факультета (2007).
 Благодарственное письмо декана факультета славистики и восточноевропейских языков и литературы Университета штата Огайо (г. Колумбус, США), за многолетний труд и энтузиазм, проявленный в реализации международной программы по изучению русского языка иностранными студентами (2008).
 Благодарственное письмо ректора Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова (Казахстан) за многолетнее плодотворное сотрудничество (2010).
 Благодарственное письмо ректора Томского государственного университета за подготовку, организацию и проведение Международной научной конференции «Актуальные проблемы русистики: Язык и мир в зеркале словаря» (2010).

Стипендии 
 Государственная научная стипендия РАН для молодых ученых (2000—2003).
 Стипендия фонда Оксфорд-Россия в области гуманитарных и социальных наук для молодых преподавателей, имеющих ученую степень на 2008—2009 учебный год.

Медали 
 Медаль «За заслуги перед Томским государственным университетом» (22 июня 2007).

Грамоты 
 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ за заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд (23 марта 2017).

Звания 
 Звание Почетного профессора Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова (Казахстан) (24 февраля 2011).

Список основных работ

Монографии 
 Юрина Е. А. Вкусные метафоры: пищевая традиция в зеркале языковых образов. — Кокшетау : Изд-во «Келешек 2030», 2013. — 238 с.
 Юрина Е. А. Образный строй языка. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. — 158 с.

Словари 
 Блинова О. И., Юрина Е. А. Словарь образных слов русского языка. — Томск : UFO-Plus, 2007. — 363 с.
 Словарь образных единиц сибирского говора / авт.-сост. О. И. Блинова, М. А. Толстова, Е. А. Юрина; под ред. О. И. Блиновой; Том. гос. ун-т. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2014. — 217 с.
 Словарь русской пищевой метафоры : Блюда и продукты питания / сост. А. В. Боровкова, М. В. Грекова, Н. А. Живаго, Е. А. Юрина; под ред. Е. А. Юриной. — Т.1.— Томск, 2015. — 425 с.
 Словарь русской пищевой метафоры : Гастрономическая деятельность / автор. коллектив А. В. Балдова, М. В. Грекова, Н. А. Живаго, Е. А. Юрина; под ред. Е. А. Юриной. — Т.2.— Томск, 2017. — 544 с.

Статьи 
 Юрина Е. А. Концептуальная метафора поглощения жидкости в пищевом коде русской лингвокультуры // Русистика. — Т. 16. — № 4. — 2018. — С. 428—450. — DOI: 10.22363/2618-8163-2018-16-4-428-450.
 Юрина Е. А., Балдова А. В. Пищевая метафора в процессах концептуализации, категоризации и вербализации представлений о мире // Вестник Том. гос. ун-та. Филология. — 2017. — № 48. — C. 98-115. — ВАК, WOS, Scopus. — DOI: 10.17223/19986645/48/7.
 Юрина Е. А., Гулиус Н. С. Трансформация корпоративной культуры университета: социологические и лингвистические методы диагностики // Университетское управление: практика и анализ. 2017. — № 2. — Екатеринбург. — С. 106—121. — DOI 10.15826/umpa.2017.02.025.
 Юрина Е. А., Живаго Н. А. Метафоризация поглощения пищи в образном строе русского языка // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2015. — № 3 (35). — Томск, 2015. — С. 107—121. Юрина Е. А. Русская пищевая традиция в зеркале языковых образов : Опыт лексикографической презентации // Вопросы лексикографии, 2013, № 1 (3). — Томск, 2013. — С. 63-80.
 Юрина Е. А. Лексическая структура ассоциативно-образного семантического поля // Вестник Томского государственного университета № 277. Июнь 2003 г. Серия «Философия. Культурология. Филология». — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2003. — С. 198—204.
 Юрина Е. А. Концептуальная структура ассоциативно-образного семантического поля // Вестник Томского государственного университета № 282. Июнь 2004 г. Серия «Философия. Культурология. Филология». — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2003. — С. 228—234.

Публикации о Е. А. Юриной

Статьи в СМИ 
 Куртукова Н. «Женщина, которая забыла…зарыть таланты в землю» // Alma Mater. Газета Томского государственного университета № 4 (2418). — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007 г. — С. 6-7.
 Выгон С. "Елена Юрина: «Язык выражает всё, что человек передает миру» // АиФ-Томск № 13. Томск, 2007 г. — С. 3.
 Сырова С. Елена Юрина: «Русский язык — это зеркало общества» // Город ONLINE | № 39 (039). — 2010 г. — С. 3.

Биографические публикации 
 Томская диалектологическая школа в лицах. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. — С. 136—139. — Электронный ресурс: vital.lib.tsu.ru.
 Траектория успеха. Томский государственный университет. — Томск : ИРО ТГУ, 2006. — С. 61.
 Who is who в России : энцикл. персоналий содержит 9800 биограф. текстов и 32200 упоминаний об известных современниках / отв. ред. Р. Хюбнер. — Zug : Verlag fur Personenenzyklopadien AG, 2010. — 3012 с.; 21 см. — (Who is Who России ; Вып. 4)

Литература 
 Томская диалектологическая школа в лицах. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. — С. 136—139. — Электронный ресурс: vital.lib.tsu.ru.
 Куртукова Н. «Женщина, которая забыла…зарыть таланты в землю» // Alma Mater. Газета Томского государственного университета № 4 (2418). — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2007 г. — С. 6-7.

Ссылки 
 Анализ публикационной активности в РИНЦ
 Хронологический список работ.

Выпускники филологического факультета Томского государственного университета
Женщины-лингвисты
Преподаватели Томского государственного университета
Преподаватели Томского политехнического университета
Преподаватели Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина
Русисты